The King of Nice est un épisode de la série télévisée d'animation Les Simpson. Il s'agit du quatrième épisode de la trente-quatrième saison et du  de la série.

Synopsis 

Krusty devint la star populaire.

Réception 
Lors de sa première diffusion, l'épisode a attiré .

Notes et références 

Épisode des Simpson, saison 34